Don McNeill (1918-1996), joueur de tennis américain
  (1907-1996), présentateur radio américain